Metronomy — британский электронный проект мультиинструменталиста и автора песен Джозефа Маунта, основанный в Тотнесе, графстве Девон, в Англии в 1999 году.

В настоящее время группой выпущено шесть студийных альбомов: Pip Paine (Pay The £5000 You Owe), Nights Out , The English Riviera, 
Love Letters, Summer 08 and Metronomy Forever.

История группы

Формирование и дебютный альбом (1999-2005)
Основатель Metronomy Джозеф Маунт начал сочинять собственную музыку в 16 лет. Используя компьютер, проданный Джозефу его отцом, он начал заниматься своим любимым хобби. Вместе с Габриэлем Стеббингом во время учёбы в университете играл в группах The Upsides и The Customers.. Группа Metronomy была образована как сайд-проект этих двух коллективов. Позже к группе присоединился двоюродный брат Джозефа Маунта Оскар Кэш.

После переезда в Брайтон скромный домашний проект Джозефа Маунта начинает активную концертную деятельность, завоёвывая репутацию одной из самых блистательных местных молодых команд.

Финансовые перспективы перед Metronomy открылись после того как диджей и продюсер Эрол Алкан (англ.) начал использовать сингл «You Could Easily Have Me» в своих сетах, а затем пригласил Metronomy отыграть в своем клубе.

Летом 2006 года Metronomy выпустили свою дебютную пластинку под названием «Pip Paine (Pay the £5000 You Owe)».

Night Out и The English Riviera (2006-2012)
Поначалу Metronomy играли исключительно электронную музыку, но с выходом второго альбома «Night Out» в 2008 году, в их музыке появился вокал. «Night Out» — вонки-детище, созданное под впечатлением от Джорджо Мородера, New Order и Pet Shop Boys.

В мае 2009 года на Myspace музыканты объявили, что Габриэль Стеббинг покинет группу ради участия в собственном проекте под названием Your Twenties. После этого членами коллектива стали басист Гбенга Аделекан и барабанщица Анна Приор. В этом составе коллектив записал третью студийную пластинку «The English Riviera». Она вышла 11 апреля 2011 года.

Сам Джозеф Маунт заявил, что процесс записи лонгплея стал для него новым опытом: «Если мне казалось, что я достаточно продуктивно поработал два дня подряд, на третий день я позволял себе попинать балду. Хорошо быть самому себе хозяином, так что каждый день были разные результаты. Но когда я записал четыре трека и придумал название альбома – все стало намного проще в плане звука и формы».

В лонгплей попали одиннадцать треков, среди которых синглы She Wants, The Look, The Bay и Everything Goes My Way. Несмотря на то, что пластинка показала слабые результаты в чартах, иностранные критики высоко оценили работу. Отечественные рецензенты также оценили альбом положительно. Так, редакторы сайта Звуки.ру отметили, что Metronomy «превратились из дискотечных разбойников в истинных умельцев», а сам Джозеф Маунт «вышел на качественно новый уровень мастерства». Также журналисты отмечали, что музыка альбома отличается от всего, что было выпущено в 2011 году. Критик Александр Горбачев заметил: «Вообще, как и в случае «Nights Out», название тут равно смыслу: альбом похож именно что на прогулку по ривьере, каждая песня — как парочка, что фланирует мимо».

Пластинка «The English Riviera» получила номинацию на Mercury Prize. Тем не менее, в конечном итоге награду выиграла PJ Harvey с работой «Let England Shake».

В 2012 году вышел альбом ремиксов группы «The English Riviera (Unreleased Remixes)».

Love Letters (2013-2015)
Вскоре после выпуска «The English Riviera» Джозеф Маунт объявил, что у него уже есть идеи для следующего альбома. Музыкант добавил, что новый лонгплей не обязательно будет концептуальным. В ноябре 2013 года на BBC Radio 1 фронтмен Metronomy  рассказал, что четвертый по счету альбом коллектива под названием «Love Letters» выйдет весной 2014 года.

После официального анонса меломаны смогли послушать новую композицию группы с помощью мобильного приложения A Night Sky. Для этого нужно было направить камеру в ночное небо и найти созвездие Водолея, после чего система воспроизводила трек «I'm Aquarius». Позже режиссёр Мишель Гондри снял одноименный клип, который многие меломаны сравнили с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика. Сам музыкант смысл песни объяснил так:  «Я никакой не Водолей, я вообще Дева. И в гороскопы не верю и астрологию. Но для многих в этом есть какая-то мистика, и это мило. Я просто решил использовать слово  «Водолей», потому что оно так прекрасно подходит в поп-песню».

Альбом «Love Letters» вышел в марте 2014 года. В него вошли десять композиций, включая синглы «I'm Aquarius» и «Love Letters». Описывая альбом, Джозеф Маунт заявил: «Не думаю, что он депрессивный. Мне кажется, там много жизни и радости. Если вы представите оживленный аэропорт летом, вот для меня это звучит так».

Альбом попал в хит-парад многих стран Европы. Также пластинка достигла седьмого места в рейтинге Великобритании.

Новый альбом получил смешанные отзывы украинских и российских критиков. Так, Сергей Кейн в обзоре для Comma заявил: «Стремление к простоте довело группу до игрушечного звучания. Их нынешний шарм построен на инфантильности, но разве инфантильность можно считать шармом?». Редактор российской версии Rolling Stone Игорь Цалер отметил: «Новый альбом Metronomy чем-то похож на поездку по кругу на аттракционе для дошколят. Неторопливо, безопасно, умеренно весело, с легкими отклонениями от заторможенного бита». А сайт Geometria в своей рецензии заметил, что «пластинка, несмотря на синтетику, стала поэтическим сообщением о любви и одиночестве».

Summer 08 (2016-настоящее время) 
1 июля 2016 года группа выпустила альбом «Summer 08». Новую пластинку анонсировал Джозеф Маунт в эфире ВВС. Альбом стал идейным продолжением вышедшего в 2008 году «Nights Out». Участники группы отметили, что их прошлый лонгплей «Love Letters» был «минималистичным, очень грубым, балансирующим на грани». Новые песни же, по словам Metronomy, «прямолинейные, объемные и попсовые». Название работы — отсылка к 2008 году, в котором у Джо Маунта был последний отпуск. Среди вдохновителей и музыкальных ориентиров значатся Брайан Ферри и Бек.

Сам фронтмен признался: «Это одна из самых веселых вещей, которые мне удавалось сделать за последнее время. На самом деле у нас получилось целое воспоминание о молодости и тусовках». Позже музыкант добавил: «Альбом «Summer 08» — это большая и серьёзная работа, в которой я хочу выразить своё состояние настоящего умиротворения и счастья».

Первым синглом альбома стала песня «Old Skool», позже на нее был представлен клип. До выпуска альбома в сети также появились треки «Back Together» и «Night Owl».

Песня «Hang Me Out To Dry» была записана в 2011 году для пластинки «The English Riviera», но Джозеф забраковал ее и отложил до лучших времен.

Реакция критиков на альбом «08 Summer» была смешанной. Редакторы NME поставили пластинке 4 с половиной звезды из пяти и добавили: «Очевидные прогибы в альбоме? Их там попросту нет. Джозеф Маунт как обычно прекрасен». Журналисты Consequence of Sound оценили работу в 2 звезды из четырех, отметив: «После удачного старта пластинка быстро выдыхается». В свою очередь, Guardian в своем обзоре заявили: «Metronomy, кажется, немного сбавили обороты после своих прошлых альбомов».

Очередной прорыв случился в июне 2019, когда выходит следующий LP Metronomy Forever.  2021 отличился выпуском старого EP Posse.

Другие проекты группы 
Помимо написания собственных песен группа представила ремиксы на треки  Gorillaz, Franz Ferdinand, Klaxons, Goldfrapp, The Young Knives, Zero 7, Ladytron, Кейт Нэш, Lady Gaga и Люкке Ли.

Состав 
 Джозеф Маунт (Joseph Mount) — композитор, певец, клавишные, гитара
 Оскар Кэш (Oscar Cash) — саксофон, бэк-вокал, гитара, клавишные
 Анна Приор (Anna Prior) — ударные, вокал
 Гбенга Аделекан (Gbenga Adelekan) — бас-гитара, вокал

Дискография

Альбомы

Интервью 
 Interview: Metronomy, musicOMH, 2008 
 Joseph Mount of Metronomy talks remixes, fave gigs, festivals, and the myspace phenomenon on Wednesday 19 March 2008, eGigs.co.uk, 2008 
 Metronomy Remixes For Love and Money, Vice Magazine 
 В профиль: Metronomy, Lookatme, 2010

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Музыканты в жанре электронной музыки
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Инди-поп-группы Великобритании
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году